Ярополец:

 Ярополец — село в Волоколамском районе Московской области.